Pook ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Pook (* 1981), deutsche Musikerin und Komponistin
 Fritz Pook (1857–1944), deutscher Theaterschauspieler und -intendant
 Hans Brandt-Pook (* 1962), deutscher Informatiker
 Hermann Pook (1901–1983), deutscher Zahnarzt und SS-Obersturmbannführer
 Jocelyn Pook (* 1960), britische Komponistin und Violinistin
 Volker Pook (* 1969), deutscher Kommunikationsdesigner
 Wilhelm Pook (1905–1993), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Pok